Nərimanabad – centro abitato del distretto di Lənkəran, in Azerbaigian
 Nərimanabad – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian